Santa Juana kan syfta på följande platser:

Chile 

 Santa Juana (kommun), Región del Biobío, Provincia de Concepción,

Mexiko 

 Santa Juana, Mexiko, ort, Tamaulipas, Altamira, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar